Rising kan verwijzen naar de volgende muziekalbums:

Rising (Mezzoforte)
Rising (Rainbow)
Rising (Donovan)
Rising (Yoko Ono)
Rising (Seraphim)
Rising (Stuck Mojo)
Rising (Great White)